Il doppio del torneo di tennis Riemerling Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Maurice Ruah e Mario Tabares che hanno battuto in finale Sander Groen e Arne Thoms 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Maurice Ruah /  Mario Tabares (Campioni)
 Christer Allgårdh /  Alfonso Mora (primo turno)

 Sander Groen /  Arne Thoms (finale)
 Lan Bale /  Tomas Nydahl (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Riemerling Challenger 1993